EAB steht als Abkürzung für:

 Eigenherstellung von Arzneimitteln, die Herstellung von Arzneimitteln in Apotheken
 Elektroaktive Bakterien zur Stromerzeugung in Form mikrobieller Brennstoffzellen
 Erzherzog Albrecht-Bahn, eine der Kaiserlich-königlichen österreichischen Staatsbahnen
 Erzbischöfliche Akademische Bibliothek, wie die Erzbischöfliche Akademische Bibliothek Paderborn
 Elektroanlagenbau
 Evangelische Arbeitnehmerbewegung
 Europäische Akademie Berlin, eine Tagungs- und Weiterbildungsstätte zu Fragen der Europäischen Integration
 Europäisches Arzneibuch
 European Adhesive Bonder, eine Weiterbildung für klebtechnisches Personal gemäß DVS-Richtlinie 3305, siehe Klebpraktiker
 European Association for Biometrics, Europäischer Verband für Biometrie
 den Flugplatz Abs im Jemen (IATA-Flughafencode)
 Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben, Deutsche Gesellschaft für Geotechnik

Abkürzung